Zinka peut désigner :
 Zinka-Folapouo, la localité située dans le département de Legmoin au Burkina Faso
 Zinka-Kpoko, la localité située dans le département de Legmoin au Burkina Faso
 Zinka-Tol, la localité située dans le département de Legmoin au Burkina Faso